Женская Евролига ФИБА — главный клубный баскетбольный турнир среди женских команд, проводится с 1959 года. Носил название Кубок чемпионов, с 1992 года называется Евролига. Рекордсменом по числу побед является советский, а затем латвийский клуб ТТТ Рига (18 титулов), 2-е и 3-е место делят итальянская «Виченца» и российский клуб УГМК (по 5 титулов).

Победители

См. также 

Кубок Европы ФИБА (женщины)
Суперкубок Европы ФИБА (женщины)

Международные клубные баскетбольные соревнования